Первый этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в шведском Эстерсунде с субботы 24 ноября по воскресенье 2 декабря 2012 года. В отличие от прошлого сезона, первыми на старт вышли представители национальных сборных в смешанной эстафете.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблица призовых мест 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Результаты

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 25 ноября 2012 года.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 28 ноября 2012 года.

* Мартен Фуркад — победитель Кубка мира 2011/12.

Некоторые факты 

 Симон Фуркад, победитель малого Кубка мира по биатлону в индивидуальных гонках 2011/12, не принимал участия в гонке из-за операции.
 Уле-Эйнар Бьёрндален был заявлен в гонку под последним, 104-м, стартовым номером, но не вышел на старт, сославшись на болезнь.
 Эрик Лессер, Яркко Кауппинен и  не допустили ни одного промаха.

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 29 ноября 2012 года.

Некоторые факты 
 Магдалена Нойнер — победитель Кубка мира 2011/12 завершила свою карьеру.
 Хелена Экхольм — победитель малого Кубка мира по биатлону в индивидуальных гонках 2011/12 завершила свою карьеру.
 Тура Бергер, Екатерина Глазырина, Ева Тофалви,  и Река Ференц не допустили ни одного промаха.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 1 декабря 2012 года.

* Мартен Фуркад — победитель Кубка мира 2011/12 и победитель малого Кубка мира по биатлону в спринтерских гонках 2011/12.

Некоторые факты 
 Жан-Филипп Легёйллек, Симон Эдер и Александр Биланенко не допустили ни одного промаха.
  не допустил ни одного промаха, но финишировал только 64.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 1 декабря 2012 года.

Некоторые факты 
 Магдалена Нойнер — победитель Кубка мира 2011/12 и победитель малого Кубка мира по биатлону в спринтерских гонках 2011/12 завершила свою карьеру.
 Андреа Хенкель, Мари-Лор Брюне, Юлия Джима и  не допустили ни одного промаха.
 Моника Хойниш не допустила ни одного промаха, но финишировала только 62-й.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 2 декабря 2012 года.

* Мартен Фуркад — победитель Кубка мира 2011/12 и победитель малого Кубка мира по биатлону в гонках преследования 2011/12.

Некоторые факты 

 Алексей Волков, Симон Эдер и Тобиас Арвидсон не допустили ни одного промаха.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 2 декабря 2012 года.

* Дарья Домрачева — победитель малого Кубка мира по биатлону в гонках преследования 2011/12.

Некоторые факты 
 Андреа Хенкель и Надежда Скардино не допустили ни одного промаха.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после первого этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

1-й этап